A Schneider, Fréres & Cie. foi uma indústria metalúrgica francesa, que produziu armamentos e locomotivas.

Produtos
Entre os produtos que a destacaram relaciona-se o canhão Schneider-Canet de 75mm, em aço, de tubo estriado com carregamento pela culatra, sistema de amortecimento de recuo composto por freio hidráulico (com efeitos amortecedor e recuperador, recolocando a peça em posição de tiro após o disparo). Essas inovações, na passagem do século XIX para o século XX, permitiam o chamado "tiro rápido" - de 10 a 20 disparos por minuto - em contraste com a antiga artilharia de reparo fixo, que permitia apenas um disparo a cada 10 minutos.

Em campo de batalha, uma bateria Schneider-Canet 75 era composta por quatro peças e igual número de carros de munição, mais um carro de apoio à bateria (com ferramentas) e um carro-forja, com a função de assegurar a manutenção das peças em campanha e os reparos nos carros de tração e de serviço. A bateria era operada por um efetivo de 3 oficiais, 10 sargentos, 121 praças, demandando 39 cavalos e 96 muares para a tração das peças e do pessoal.

Empresas da França